Catella Swedish Open 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 7–15 lipca 2007 roku w Båstad na kortach ziemnych o puli nagród 353 450 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Szwecji